Plott ist der Familienname von
 Charles R. Plott (* 1938), US-amerikanischer Ökonom
 Sean Plott (* 1986), US-amerikanischer professioneller StarCraft:-Brood-War-Spieler

Siehe auch:
 Plott-Syndrom

 Plot